75. Tour de France rozpoczął się 4 lipca w Pornichet, a zakończył się 24 lipca w Paryżu. Wyścig składał się z prologu i 22 etapów, w tym: 10 etapów płaskich, 8 etapów górskich i 5 etapów jazdy indywidualnej na czas. Cała trasa liczyła 3286 km.

Klasyfikacje 
Klasyfikację generalną wygrał Hiszpan Pedro Delgado, wyprzedzając Holendra Stevena Rooksa i Kolumbijczyka Fabio Parrę. Rooks wygrał ponadto klasyfikację górską i kombinowaną, klasyfikację punktową wygrał Belg Eddy Planckaert, sprinterską Holender Frans Maassen, a młodzieżową wygrał jego rodak Erik Breukink. Najaktywniejszym kolarzem został Francuz Jérôme Simon. W obu klasyfikacjach drużynowych najlepsza była holenderska drużyna PDM.

Zmiany w stosunku do poprzednich edycji 
W 1988 roku Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) wprowadziła regułę stanowiącą, iż jeden wyścig kolarski nie może trwać przez więcej niż trzy weekendy. Tour de France mógł więc zacząć się w poniedziałek 4 lipca, a prolog usunięto z programu. Organizatorzy wydłużyli jednak wyścig przez dodanie „preludium”, obchodząc tym samym przepisy UCI, ponieważ preludium odbywało się nieoficjalnie. Każdy z kolarzy przejeżdżał 3,8 km, a jeden kolarz z każdej drużyny przejeżdżał jeszcze 1 kilometr samotnie. Uzyskane czasy nie liczyły się do reszty wyścigu, jednak zwycięzca nosił żółtą koszulkę na pierwszym oficjalnym etapie.

Doping 
Zwycięzca Touru Pedro Delgado nie przeszedł testu antydopingowego, po wykryciu jego organizmie probenecydu. Środek ten znajdował się wtedy na liście środków zakazanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jednak nie przez Międzynarodową Unię Kolarską, wobec czego Hiszpana nie ukarano. Holender Gert-Jan Theunisse miał zwiększony poziom testosteronu, co dało pozytywny wynik testu dopingowego. Holendra ukarano 10-minutową karą, co przesunęło go w klasyfikacji generalnej z piątego miejsca na jedenaste. Testów antydopingowych nie przeszedł także kolejny Hiszpan – Roque de la Cruz, którego również ukarano 10-minutową karą.

Drużyny 
W tej edycji TdF wzięły udział 22 drużyny:

Etapy

Klasyfikacje końcowe

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja sprinterska

Klasyfikacja kombinowana

Klasyfikacja drużynowa punktowa

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Le Dico Du Tour: Le Tour de France 1988 
 Bike Race Info: 1988 Tour de France 
 Clasificaciones, El Mundo Deportivo, 25 lipca 1988 

1988
1988 w kolarstwie
1988 we Francji